Куалак има више значења:

 Општина Куалак (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Куалак (Куалак, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику